David Kelley es un nombre propio puede corresponder a:

 David H. Kelley, arqueólogo canadiense, mayista (1924).
 David E. Kelley, productor cinematográfico estadounidense (1956).
 David Kelley (filósofo), estadounidense (1949).
 David Kelley (poeta), británico (1941-1999).